

Persone 
 Camillo Procaccini – pittore italiano, della famiglia Procaccini
 Carlo Antonio Procaccini – pittore italiano, della famiglia Procaccini
 Cesare Procaccini – politico italiano
 Ercole Procaccini il Vecchio – pittore italiano, della famiglia Procaccini
 Ercole Procaccini il Giovane – pittore italiano, della famiglia Procaccini
 Giulio Cesare Procaccini – pittore italiano, della famiglia Procaccini
 Mauro Procaccini – cestista e allenatore di pallacanestro italiano
 Teresa Procaccini – compositrice italiana

Altro 
 Procaccini – famiglia di pittori italiani
 Villa Procaccini – Villa di Napoli